Silberhorn kan syfta på:

Liechtenstein 

 Silberhorn (bergstopp i Liechtenstein), Triesenberg,

Nya Zeeland 

 Silberhorn, Nya Zeeland, bergstopp på Sydön,

Schweiz 

 Silberhorn (bergstopp i Schweiz), kantonen Bern,